Według danych oficjalnych pochodzących ze stycznia 2017 roku Dania posiadała 75 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców (62 największe miasta, w latach 2012-2017 nie traciły mieszkańców). Dla porównania, 80 lat wcześniej takich miast istniało 48: 1 z ludnością ponad 500 tys., 1 z ludnością 100÷500 tys., 3 z ludnością 50÷100 tys., 7 z ludnością 20÷50 tys. i 36 z ludnością 10÷20 tys.

Największe miasta w Danii 
Największe miasta w Danii według liczebności mieszkańców (stan na 01.01.2017 r.):

Alfabetyczna lista miast 
Poniższa lista przedstawia miasta Danii oraz w jej terytoriach autonomicznych: na Wyspach Owczych i Grenlandii. Ludność wg danych na I 2017 r.

Dania 
 Aabybro - 6000 osób
 Aars - 8320 osób
 Allinge-Sandvig - 1517 osób
 Assens - 6231 osób
 Augustenborg - 3245 osób
 Billund - 6593 osób
 Birkerød - 20 541 osób
 Bjerringbro - 7494 osób
 Børkop - 5706 osób
 Bramming - 7077 osób
 Bogense - 3815 osób
 Brande - 7207 osób
 Brønderslev - 12 541 osób
 Christiansfeld - 2935 osób
 Dragør - 12 132 osób
 Ebeltoft - 7430 osób
 Elzynor (Helsingør) - 47 032 osób
 Esbjerg - 72 261 osób
 Espergærde - 11 458 osób
 Faxe - 4017 osób
 Farum - 19 967 osób
 Fensmark - 5049 osób
 Fredensborg - 8519 osób
 Fredericia - 40 461 osób
 Frederiksberg - 105 037 osób
 Frederikshavn - 23 501 osób
 Frederikssund - 16 186 osób
 Frederiksværk - 12 368 osób
 Faaborg - 7097 osób
 Galten - 8647 osób
 Gilleleje - 6596 osób
 Grenaa - 14 856 osób
 Greve Strand - 42 701 osób
 Grindsted - 9719 osób
 Gråsten - 4220 osób
 Gudhjem - 701 osób
 Haderslev - 21 955 osób
 Hadsten - 8134 osób
 Hadsund - 4857 osób
 Hammel - 7095 osób
 Haslev - 11 748 osób
 Hedensted - 11 789 osób
 Hellebæk - 5499 osób
 Helsinge - 8288 osób
 Helsingør - 47 346 osób
 Herning - 49 229 osób
 Hillerød - 32 270 osób
 Hirtshals - 5880 osób
 Hinnerup - 7884 osób
 Hjørring - 25 764 osób
 Hobro - 11 917 osób
 Holbæk - 28 134 osoby
 Holstebro - 35 867 osób
 Horsens - 58 480 osób
 Hornslet - 5812 osób
 Humlebæk - 9657 osób
 Hundested - 8597 osób
 Hvidovre - 52 964 osób
 Hørning - 8165 osób
 Høje Taastrup - 50 246 osób
 Hørsholm - 24 977 osób
 Ikast - 15 462 osoby
 Ishøj - 20 712 osób
 Jelling - 3443 osoby
 Jyllinge - 10 207 osób
 Kastrup - 43 010 osób
 Kalundborg - 16 490 osób
 Kjellerup - 5090 osób
 Kerteminde - 5903 osoby
 Koldynga (Kolding) - 60 300 osób
 Kopenhaga (København) - 602 481 osób
 Kongens Lyngby - 55 240 osób
 Korsør - 14 702 osób
 Køge - 36 864 osób
 Lemvig - 6936 osób
 Lillerød - 16 793 osób
 Lystrup - 10 436 osób
 Løgstør - 4104 osoby
 Løgumkloster - 3598 osób
 Løkken - 1576 osób
 Mariager - 2490 osób
 Maribo - 5735 osób
 Marstal - 2232 osoby
 Middelfart - 15 202 osób
 Munkebo - 5576 osób
 Nakskov - 12 758 osób
 Nexø - 3654 osób
 Nibe - 5233 osób
 Nivå - 8024 osób
 Nordby - 2707 osób
 Nyborg - 17 192 osób
 Nykøbing Falster - 16 904 osób
 Nykøbing Mors - 9135 osób
 Nykøbing Sjælland - 5229 osób
 Næstved - 43 234 osoby
 Nørresundby - 22 600 osób
 Odder - 11 872 osób
 Odense - 176 683 osób
 Otterup - 5218 osób
 Padborg - 4389 osób
 Præstø - 3864 osób
 Randers - 62 563 osób
 Ribe - 8251 osób
 Ringe - 5851 osób
 Ringkøbing - 9985 osób
 Ringsted - 22 490 osób
 Roskilde - 50 393 osób
 Ry - 6374 osób
 Rudkøbing - 4586 osób
 Rødby - 2085 osób
 Rønne - 13 723 osób
 Rørvig - 1032 osób
 Sakskøbing - 4545 osób
 Silkeborg - 44 333 osób
 Skagen - 8088 osób
 Skanderborg - 18 849 osób
 Skive - 20 683 osoby
 Skjern - 7876 osób
 Skælskør - 6491 osób
 Slagelse - 33 433 osób
 Slangerup - 6860 osób
 Smørumnedre - 9699 osób
 Solrød Strand - 15 941 osób
 Sorø - 7927 osób
 Stenløse - 21 635 osób
 Store Heddinge - 3420 osób
 Støvring - 8221 osób
 Struer - 10 375 osób
 Stubbekøbing - 2304 osób
 Svaneke - 1044 osób
 Svendborg - 27 281 osób
 Svenstrup - 7366 osób
 Sæby - 8841 osób
 Sønderborg - 27 826 osób
 Thisted - 13 363 osób
 Thyborøn - 2069 osób
 Tranbjerg - 9109 osób
 Tønder - 7693 osób
 Taarbæk - 55 240 osób
 Taastrup - 34 154 osób
 Tune - 5256 osób
 Vamdrup - 4924 osób
 Varde - 13 951 osób
 Vejle - 55 876 osób
 Viborg - 40 371 osób
 Vojens - 7627 osób
 Vordingborg - 12 014 osób
 Værløse - 13 127 osób
 Ærøskøbing - 939 osób
 Aabenraa - 16 153 osoby
 Aalborg - 113 417 osób
 Århus - 269 022 osób

Wyspy Owcze 
 Argir
 Eiði
 Fuglafjørður
 Hoyvík
 Hvalba
 Klaksvik
 Kollafjørður
 Leirvík
 Miðvágur
 Norðragøta
 Runavík
 Saltangará
 Sandavágur
 Sandur
 Skála
 Skopun
 Sørvágur
 Strendur
 Toftir
 Thorshavn
 Trongisvágur
 Tvoroyri
 Vágur
 Vestmanna

Grenlandia 
 Aasiaat
 Ittoqqortoormiit
 Kangaatsiaq
 Maniitsoq
 Qaanaaq
 Qaqortoq
 Qasigiannguit
 Qeqertarsuaq
 Nanortalik
 Narsaq
 Nuuk
 Paamiut
 Sisimiut
 Tasiilaq
 Upernavik
 Uummannaq

Bibliografia 
 World Gazetteer 
 Duński Urząd Statystyczny - Ludność miast według stanu na 1 stycznia 2017

Przypisy 

 
Dania